SLC39A8 () – білок, який кодується однойменним геном, розташованим у людей на 4-й хромосомі. Довжина поліпептидного ланцюга білка становить 460 амінокислот, а молекулярна маса — 49 631.

Задіяний у таких біологічних процесах, як транспорт іонів, транспорт, альтернативний сплайсинг. 
Білок має сайт для зв'язування з іоном цинку. 
Локалізований у мембрані.

Література

Примітки

Див. також 
 Хромосома 4

Некатегоризовані білки